«Хребты безумия» () — роман американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта в жанре ужасов и фантастики, который был написан с февраля по март 1931 года. В том же году роман отклонил редактор «Weird Tales» Фарнсворт Райт на основании его длины.  Впервые «Хребты безумия»  были опубликованы в выпуске «Astounding Stories» за февраль, март и апрель 1936 года. 

История описывает события катастрофической экспедиции ученых в Антарктиду в сентябре 1930 года, которая обнаружила останки древней цивилизации, более древней, чем человечество, и осознание доисторического прошлого Земли, рассказанного при помощи фресок, и скульптур. Вдохновением ​​послужил интерес Лавкрафта к исследованию Антарктики; континент еще не был полностью исследован в 1930-е годы. Роман является одним из главных произведений в цикле «Мифы Ктулху».

Сюжет 

Американский геолог Дайер  рассказывает, почему он пытается убедить мировое сообщество не посылать новые научные группы вглубь Антарктиды и открывает новые шокирующие подробности экспедиции, в которой он участвовал, и о которых ранее умолчал.

В 1930 году Мискатоникский университет города Аркхема отправляет в Антарктику исследовательскую экспедицию из 20 человек, оснащённую по последнему слову техники. У них имелось 5 самолётов, 2 корабля, собачьи упряжки и специальная буровая установка Пибоди, позволяющая добывать образцы почвы с большой глубины. По прибытии, ученые замечают огромные горы, словно, мираж из Мира грез, не уступающие по высоте Гималаям, — Дайер назвал их Хребтами безумия. Практически сразу же, при бурении сланцевых пород они находят отпечатки неизвестных существ докембрийского периода. 

Одна из двух групп исследователей, под руководством биолога Лейка разбивает лагерь у подножия гор и приступает к бурению. При разведке местности с самолёта ученые замечают в горах скальные формирования чересчур правильной формы. Вскоре бурильщики натыкаются на пещеру, в которой обнаружились останки древнейших организмов. Среди них ученые находят странные камни с зеленым узором, в форме пятиконечной звезды. Позже, в той же пещере, ученые делают открытие, что должно изменить все представления о жизни. Они извлекли из глубин нечто чудовищное, — превосходно сохранившиеся экземпляры существ темно-серого цвета. У них были бочкообразные тела из необычайно плотной кожи, перепончатые крылья, пятиконечная голова, похожая на морскую звезду, и щупальца с «лапками». Находка взбудоражила экспедицию. Денфорт назвал их Старцами из «Некрономикона». 

Найденные 14 экземпляров доставили в лагерь. Собаки непрерывно лают, чуя их едкое зловоние. Лейк производит вскрытие: ткань существ не имеет клеточного строения, они обладают высокоразвитой нервной системой, а вместо крови у них густая зеленая жижа. Это были амфибии, которые могли плавать, ходить и летать. Структура их тел похожа на грибы, а размножались они спорами, — как папоротникообразные. Остается неясным, как они смогли эволюционировать до такого состояния, если их следы обнаружили даже в архейских отложениях, когда только зарождалась жизнь. 

На следующий день группа Лейка не выходит на связь. Вторая группа из 10 человек, во главе с Дайером, отправляется на самолете в их лагерь. На месте их глазам предстает жуткое зрелище: все 11 человек из группы Лейка мертвы, а их тела изуродованы, казалось, они погибли в борьбе с жестоким врагом. Несколько тел людей и собак носят следы патологоанатомического вскрытия: им вспороли животы и вытащили внутренности. Это было похоже на вспышку безумия. Лагерь разнес ураган, а все оборудование испорчено. Некоторые странности казались ещё более пугающими: из 14 экземпляров существ были найдены лишь 6, причём, они были похоронены в снегу и накрыты плитами. Остальные 8 трупов существ исчезли. Гедни, участник группы, пропал без вести. Увиденное настолько поражает исследователей, что они решают соблюдать цензуру сообщений, передав на базу лишь краткий отчёт о гибели группы Лейка. В дальнейшем было принято решение о разведывательном полёте через горы. Летят Дайер и Денфорт. Поднявшись на высоту 25000 футов они перелетают Хребты безумия. Последующие события происходят только с ними двумя.   

Дайер и Денфорт видят на другой стороне гор ледяное плоскогорье и руины древнего города. Они сажают самолет и входят в город, состоящий из циклопических строений, погребённых под толщей льда миллионы лет. Строения разных геометрических форм использовали неизвестный инженерный принцип, идеально точно совмещаясь друг с другом. Здания соединяютcя между собой на манер сот. В домах множество окон и комнат-ячеек. Вместо лестниц тут применяются лежащие под углом каменные плиты с ребристой поверхностью. Пустота создает впечатление эвакуации перед катастрофой. Город был уже заброшен, когда ещё в Антарктиде было тепло, задолго до появления человека. Об этом городе говорят в культе Ктулху и последователи Тсатхоггуа. На стенах комнат высечены барельефы, на которых запечатлены карты древних палеоконтинентов, астрономические таблицы, научная информация, история города и его создателей.  

Создателями города были Старцы, — эти древние существа прибыли на Землю в ранний геологический период. За годы эволюции на далекой планете Старцы обрели безграничную мощь и исключительную плотность тканей, что позволяет им жить практически где угодно. У себя на родине они исчерпали идею механистической цивилизации и лишь в крайних случаях использовали технику, в основе которой лежит неизвестный принцип получения энергии. Старцы в начале заселили район Антарктики. Ранее они делали это на других планетах. Массовые переселения случались не часто, а только во время колонизаций, когда Старцы завоевывали другие пространства. Под водой они создали первых земных существ. Одними из наиболее удачных их созданий были шогготы — многоклеточная протоплазма, способная под гипнозом менять форму и образовывать органы. Так они получали идеальных рабов для работы. В процессе неконтролируемой эволюции клеток возникли новые виды животных. Старцы строили подводные лабиринты и мегаполисы по всей суше, при помощи шогготов, гигантских рептилий и птеродактилей. Ради вкусного мяса и забавы Старцы вывели примитивное млекопитающее – как домашнего зверька; который обладал чертами будущих обезьян и человекообразных существ.    

Ученые читают на стенах историю города и узнают о конфликте с другими пришельцами. Однажды из космоса вторглась раса пришельцев, похожих на осьминогов, — Потомки Ктулху. В результате кровопролитной войны был заключён мирный договор, по которому новые земли отходили Потомкам Ктулху, а за Старцами оставался океан и земли в Антарктиде. Позже часть суши вновь опустилась на дно, а с ней затонул зловещий город Р'льех и все космические осьминоги впридачу. Старцы снова стали единственными хозяевами планеты.    В юрский период на долю Старцев выпала новая беда — из космоса прилетела раса Ми-Го, сочетавшая в себе черты ракообразных и грибов, с совершенно иной материальной субстанцией. Они вытеснили Старцев с северных земель, и города последних в основном сосредоточились в Антарктической области.    

В третичном периоде Старцы построили много городов в Антарктике. Там возник новый вид послушных и сообразительных шогготов-чернорабочих, понимавших речевые приказы. В пермском периоде у Старцев появился новый враг —  шогготы, нарастившие свой интеллект до опасного уровня. Они научились запоминать гипнотические приказы своих хозяев, и  таким образом сами смогли управлять своей формой. В конце концов они стали неуправляемыми и начали нападать на бывших хозяев. После долгой борьбы Старцы сумели подчинить шогготов, уничтожив непокорных неизвестным мощным оружием, вызывающим у них нарушения на молекулярном и атомарном уровнях.    

Наконец, в каменноугольный периоде в Антарктике началось сильное похолодание, вынудившее Старцев укрыться в городе на дне подземного моря, согреваемого геотермальными источниками. В плейстоцене город у отрогов гор полностью опустел. Фрески отражают упадок цивилизации Старцев: они утратили секрет создания жизни и межзвёздных полётов. В плиоцене образовалось Плато Ленг, окруженное грандиозной горной цепью, ещё выше Хребтов безумия, — 40000 футов. Туман мешал их рассмотреть, но там, вероятно, находится Неведомый Кадат, описанный в «Пнакотических рукописях». Старцы боялись безымянного зла в этих горах, откуда однажды река принесла первый кусок льда. В итоге льды уничтожили королевство Ломар и Гиперборею.  
Дайер и Денфорт, продвигаясь вглубь города, замечают следы саней и чувствуют запах бензина. Это наводит их на мысль о пропавшем Гедни. Двигаясь далее, они находят вещи из лагеря, среди которых была карта, на которой отмечен вход в подземный тоннель у высокой башни, — место культовых сборищ. Добравшись до башни, они находят трупы Гедни и собаки, и вход в туннель. Дайер и Денфорт понимают, что произошло: группу Лейка перебили пробудившиеся Старцы, которые оказались засыпаны в пещере, пока их не нашли люди. Очнувшись среди льдов, Старцы расправились с людьми и пытались изучать их, а вернувшись в город, обнаружили его заброшенным, после же пошли в другой, на дне подземного моря. Дайер с Денфортом тоже шли по этому пути.   

Наконец, в тоннеле появились слепые пингвины-гиганты, выбравшиеся из воды. Ученые видят 4 трупа Старцев, с отъеденными головами и выпачканные в слизи (так на фресках выглядели жертвы шогготов). Вдруг, невдалеке послышались трубные возгласы «Текели-ли!». Ученые бегут назад, увидев очнувшегося от спячки шоггота:

Исследователи чудом спаслись, поскольку шоггот свернул не в тот туннель на перекрёстке. Им стало понятно, что в прошлом шогготы опять взбунтовались и уничтожили Старцев, а затем они стали жить в их подводном городе. Добравшись до самолёта, Дайер и Денфорт летят на базу экспедиции в проливе Мак-Мердо, договорившись молчать о произошедшем. Во время полёта Денфорт видит нечто в небе, что приводит его к нервному срыву, и он кричит: «Чёрная бездна, резные края, протошогготы, пятимерные конструкции, безымянный цилиндр, древний Фарос, Йог-Сотот, исходный белый студень, космический оттенок, крылья, глаза в темноте, лунная лестница, первозданный, вечный, неумирающий».

На этом рассказ Дайера заканчивается. Он пытается отговорить других ученых от экспедиций, чтобы те не тревожили шогготов, которые угрожают всему человечеству.

Герои

Уильям Дайер 
 Уильям Дайер (), от лица которого ведётся повествование — геолог Мискатоникского университета, а также глава антарктической экспедиции. В повести упоминается только его фамилия, однако полное имя дано в другом произведении Лавкрафта, — «За гранью времён», где он принимает участие в экспедиции в Большую песчаную пустыню в Австралии.

Денфорт 
 Денфорт () — студент Мискатоникского университета, участник антарктической экспедиции. Любитель эзотерической литературы, он один из немногих дочитал до конца «Некрономикон». Сопровождал Дайера в его путешествии по древнему городу Старцев и перенёс тяжёлый нервный срыв, увидев что-то, о чём отказался рассказывать.

Лейк 
 Профессор Лейк () — биолог Мискатоникского университета, предложил совершить вылазку в направлении Хребтов безумия, благодаря чему были найдены останки Старцев (названных так благодаря сходству с чудовищами, описанными в «Некрономиконе»). Он же проводил вскрытие одной из особей. Был убит Старцами вместе с остальными членами группы.

Этвуд 
 Профессор Этвуд () — физик в Мискатоникском университете, а также метеоролог экспедиции. Член группы Лейка, убит вместе с остальными её членами.

Гедни 
 Гедни () — пропал без вести, Дайер подозревал его в том, что он, в приступе безумия, убил своих товарищей и скрылся. Однако, позднее Дайер и Дэнфорт нашли его труп.

Фрэнк Пэбоди 
Фрэнк Х. Пэбоди () — профессор Мискатоникского университета, разработчик буровой установки. Лавкрафт писал, что выбрал это имя, так как оно типично для жителей Новой Англии, но не так распространено, чтобы стать банальным. Другой вариант написания имени — Пибоди (), имя, знакомое Лавкрафту по «Музею Пибоди» в Салеме.

Расы пришельцев 

 Старцы () — это буквально древнейшие существа, создатели жизни на многих планетах. У них сверхпрочная кожа, похожая на морскую звезду голова, бочкообразное тело с множеством щупалец и лженогой, а сзади пара веерообраных складных крыльев. Они полностью материальные существа, имеющие много общего с растениями, которые размножаюся при помощи спор – как папоротникообразные. Издавали трубные звуки. Могли быстро перемещаться и парить на своих крыльях в космосе, но затем утратили эти возможности. 
 Шогготы () — бесформенные в обычном состоянии существа, состоящие из желеподобной пузырчатой вязкой массы. Меняют свою форму, очертания, объем: то создавая себе, то уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, – Старцам. Многоклеточная протоплазма, способная под гипнозом образовывать нужные временные органы.
 Потомки Ктулху () — это буквально творения Ктулху, осьминогоподобные пришельцы из бездны в глубинах космоса. Построили циклопический город Р'льех, жили на суше. 
 Ми-го () — ракообразные, покрытые панцирем, существа с чертами низших растений, а именно грибов. Аномальные существа, изменяющие материальную структуру тела. Заселили многие планеты, включая Плутон. Прибыли из еще более отдаленной части Вселенной и об их внегалактическом происхождении можно лишь строить самые немыслимые догадки. В повести «Шепчущий во тьме» говорится, что Ми-го пришли из Иного измерения и заселили весь космос, а все остальные формы жизни представляют их же вырожденные ветви.

Вдохновение 
Лавкрафт на протяжении всей жизни интересовался исследованием Антарктики. С. Т. Джоши, биограф Лавкрафта, писал: «Лавкрафт был очарован антарктическим континентом с тех пор, как ему исполнилось 12 лет, когда он написал несколько небольших трактатов о ранних исследователях Антарктики». В 9 лет, вдохновлённый книгой У. Кларка Рассела 1887 года «Замороженный пират», Лавкрафт написал «несколько набросков», установленных в окружении Антарктиды. 

К 1920-м годам Антарктида осталась «одной из последних неисследованных областей в мире». Современные карты континента показывали множество провокационных пробелов и Лавкрафт смог использовать своё воображение, заполняя их… несколько опасаясь явных противоречий. Он был точен в представлении географических знаний об Антарктике и ссылался на континентальный дрейф, — теории Тейлора, Вегенера и Джоли, в то время ещё не утвердившиеся окончательно в научном мире. 

Первая экспедиция Ричарда Э. Бэрда состоялась в 1928—1930 годах. Лавкрафт неоднократно упоминал Бэрада в письмах: «геологи экспедиции Берда, обнаружили много окаменелостей, указывающих на их тропическое прошлое». Фактически, экспедиция Мискатоникского университета смоделирована после экспедиции Берда.

Лин Картер в книге «Лавкрафт: взгляд за Мифами Ктулху» предполагает, что источником вдохновения является собственная гиперчувствительность Лавкрафта к холоду, — о чём свидетельствует случай, когда писатель «рухнул на улице и добрался в аптеку уже без сознания», потому что температура упала с 15 до -1 градуса. «Ненависть и ужас, которые вызывали у него сильный холод, были перенесены в его произведения», — и эти строки передают ослепительное, взрывное, удушающее ощущение, вызванное минусовой температурой, так как, даже, сам Эдгар По не мог этого сделать. Однако, С. Т. Джоши назвал эту теорию «поверхностной».

С. Т. Джоши ссылается на самый очевидный литературный источник — единственный роман Эдгара По, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», заключительная часть которого происходит в Антарктиде. Лавкрафт дважды цитирует «тревожные и загадочные» строки По и загадочный крик «Текели-ли» или «Таккели». В письме к Августу Дерлету Лавкрафт писал, что своим финалом он пытался добиться эффекта, подобного тому, что Эдгар По достиг в «Пиме».

Ещё один предлагаемый источник вдохновения — роман Эдгара Берроуза «У земного ядра» (1914), в котором высокоразвитая раса рептилий Махар жила в Полой Земле. Критик Уильям Фулвилер писал: «подумайте о сходстве Махара Берроуза и Старцев Лавкрафта… обе расы сочувственно представлены, несмотря на жестокое обращение с людьми», «это крылатые, доминирующие расы с паучьими ногами; обе расы талантливы в области генетики, инженерии и архитектуры; и обе расы используют людей в качестве скота. Обе истории связаны с радикально новыми методами бурения; людей же вывели учёные нечеловеческой расы. Махар даже использует разновидность слуг, известных как Саготы (), — возможный, источник шогготов Лавкрафта».

Другими возможными источниками являются «Люди Ямы» Абрахама Меррита, чьё описание подземного города на Юконе имеет некоторое сходство с описанием «Старцев Лавкрафта», и рассказом «Миллион лет спустя» Кэтрин Меткалф Руф, в котором динозавр вылупился из яица, которому миллионы лет, что появился в ноябрьском издании «Weird Tales» 1930 года. В письме Фрэнку Белкнэпу Лонгу Лавкрафт объявил историю Меткалфа Руфа «гнилой, дешёвой и ребяческой» версией идеи, которую он выдвинул много лет назад, и его неудовлетворённость, возможно, спровоцировала его написать собственную повесть о «пробуждении сущности из тёмных пределов Земли». Лавкрафт использует типовые мифы о нечистой силе из бездны Подземного мира.

Эдвард Гимон утверждал, что повесть «Хребты безумия» вдохновлена современным дискурсом о жизни на Марсе, включая вымышленные работы и теории о марсианских каналах, описанные Персивалем Лоуэллом (с которым Лавкрафт познакомился в 1907 году). Гимон предложил и другие факторы, в том числе, современные теории об упадке норвежских гренландцев и заявления об выживших шерстистых мамонтах на Аляске, и особенно подробности сюжета, вдохновленного открытием в 1930 году останков Арктической экспедиция Андре на воздушном шаре в Арктике. 

«Энциклопедия Лавкрафта» предполагает, что концепция романа, возможно, вдохновлена работой «Закат Запада» ​​Освальда Шпенглера. Некоторые подробности, возможно, также были взяты из романа М. Ф. Шиля 1901 года об освоении Арктики «Пурпурное облако», который был переиздан в 1930 году.

Название романа напоминает слова персонажа Эдварда Планкетта в рассказе «Человек-Гашиш» лорда Дансани: «И мы наконец-то добрались до тех холмов из слоновой кости, которые называются Горы Безумия…».  Рассказ Лавкрафта «Безымянный город» описывает исследование древнего подземного города, покинутого существами нечеловеческой расой, которые его построили — это создаёт прецедент «Хребтов безумия». В обеих историях исследователи используют рукописи нечеловеческих гуманоидов, чтобы воспроизвести историю их видов.  Лавкрафт использовал похожие идеи в повести «Сомнамбулическом поиске неведомого Кадата».

Лавкрафт придерживается концепции параллельных миров, которые особым образом отражены в английской литературе. В Иных мирах обитают сказочные существа, такие как феи (Мир Фей) или божества, такие как пан (Страна богов). Лавкрафт упоминает героев древнегреческих мифов: Орфей, открывший проход в Загробный мир при помощи музыки; Одиссей, спуствшийся в Подземный мир; Жена Лота, превратившаяся в камень. В повести упоминаются: Мостовая гигантов, Петра, Сад богов, Долина монументов, Мачу-Пикчу, Киш, Стикс, Пальмира, Фарос и иные места из легенд.

Люди по фамилии Дайер, Денфорт, Гедни — были осуждены за колдовство во время процесса над салемскими ведьмами.

История публикации 
Лавкрафт отправил роман в «Weird Tales», но в июле 1931 года он был отвергнут Фарнсвортом Райтом, редактором журнала, по причине его длины. Лавкрафт плохо воспринял отказ и отложил произведение в сторону. В конце концов, он был представлен Юлиусом Шварцем, литературным агентом Лавкрафта, в 1935 году, к Ф. Орлину Тремейну, редактору «Astounding Stories».

Роман серийно выпускался в выпусках за февраль, март и апрель 1936 года. Лавкрафт получил за него 315 долларов (что эквивалентно 5 875 долларам в 2020 году) — максимум, который он когда-либо получал за свои произведения. Он был жестко отредактирован с изменениями орфографии, пунктуации и разбивкой по абзацам, а в конце рассказа было пропущено несколько длинных отрывков. Лавкрафт был возмущен и назвал Тремейна «проклятым помётом гиены [так в оригинале]». Отредактированные вручную копии «Astounding Stories» Лавкрафта легли в основу первого издания «Arkham House», но оно все еще содержали более тысячи ошибок, а полностью восстановленный текст был опубликован в 1985 году.

Критика 
Роман был воспринят отрицательно при жизни Лавкрафта — что имело негативные последствия. Лавкрафт заявил, что его враждебный прием сделал «больше, чем что-либо, чтобы положить конец его успешной художественной карьере». Теодор Стерджен описал роман как «идеальный Лавкрафт» и «гораздо более ясная и большая часть работы мастера», а также как «настоящая научная фантастика чистейшей воды». Эдвард Гимонт утверждал, что «Хребты безумия», несмотря на Земную обстановку, помогли повлиять на более поздние изображения планетарных экспедиций в жанре научной фантастики, особенно на Артура Кларка, чья пародия 1940 года «В горах мрака» стала одним из его первых художественных произведений.

«Мифы Ктулху» 
Лавкрафт создал отдельную мифологическую базу об инопланетянах, посещавших Землю в доисторические времена — эти элементы лежат в основе «Мифов Ктулху». Лавкрафт использует в повести космогонические мифы и теорию древних космонавтов. В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» впервые появляются мифы о пришельцах со звезд. В рассказе «Зов Ктулху» говорится, что когда звезды встанут в ряд, то Древние вернутся на Землю. В повести «Шепчущий во тьме» наиболее полно описаны мифы о пришельцах разных народов. Лавкрафт впервые столь детально описывает инопланетян: Старцев, Шогготов, Ми-го, Потомков Ктулху. В «Некрономиконе» и «Пнакотических рукописях» описаны также другие высокоразвитые расы существ, с которыми воевали Старцы. В поздних произведениях Лавкрафт описывает многих других инопланетян, которых он всегда связывает с необычными планетами, что имеют более редкий, частный характер.    

На протяжении всей творческой карьеры Лавкрафт упоминает Древних (англ. Ancient Ones), Древнюю расу (англ. Ancient Race), Старцев (англ. Elder Ones), Старейшин (англ. Elder Things), Старшую расу (англ. Elder Race) и похожие названия, но их описание меняется, адаптируясь под изменившиеся интересы автора. В рассказе «Дагон» описаны амфибии. В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» описаны Древние боги и желеобразные существа. В рассказах «За стеной сна» и «Из глубин мироздания» описаны пришельцы из Иного измерения. В рассказе «Безымянный город» описана раса рептилий. В центральных произведениях описаны антропоморфные существа.      

Структура сюжета является существенной переработкой рассказов «Безымянный город» и «Дагон». В рассказе «Дагон» моряк попадает на потусторонний остров и изучает барельефы с изображением амфибий и Исполинов. В рассказе «Безымянный город» ученый попадает в затерянный город в Аравийской пустыне и спускается под землю и изучает фрески, изображающие историю расы рептилий, которые укрылись под земей от катаклизма, когда затонула их морская столица. В рассказе «Полярная звезда» приводится псевдоисторическая хроника событий, что происходят 26000 лет назад, перед оледенением королевства Ломар и Плато Ленг.     

Лавкрафт постоянно намекает на «Страну снов». Ученые видят миражи стен замков, сказочные города Страны грез и бесконечные горы — Хребты безумия. Ученые сообщают: «это сказочный, чудесный мир», «нам снится таинственная, диковинная страна»; «Неведомый мир, который еще не удавалось увидеть смертному»; «Перед нами распахнулись двери в древний, абсолютно чужой мир»; «Иллюзорный, призрачный мир, неизвестное измерение, где отсутствует время»; «Мёртвое царство теней» — это характерно для мест, граничащих с Иным миром. Судно держит радио связь с Кингспортом и лагерем экспедиции, которая находятся меж миров. Ученым удается сделать фотоснимки — персонажи Лавкрафта могут перенести в реальный мир артефакты из Страны снов. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» говорится, что некоторые города Новой Англии (в «Стране Лавкрафта») соприкосаются со Страной снов; а также описана Черная башня Кот, где находится спуск в Подземный мир. Черная башня в городе Старцев имеет культовое значение.    

В повести упоминаются места из Страны снов: Плато Ленг, королевство Ломар, Олатое, Иб в земле Мнар, Неведомый Кадат. Отдельно упоминаются мифические места фигурируют в работах писателей, с которыми Лавкрафт обменивался ссылками в произведениях: Атлантида, Лемурия, Гиперборея, Валусия (англ. Valusia), Коммория (англ. Commoriom), Узулдару (англ. Uzuldaroum). Валусия — земли из произведений Роберта Говарда. Гиперборея — мир в произведениях Кларка Эштона Смита.

Ссылки на другие произведения Лавкрафта 
 Пришельцы описаны в отдельной серии произведений Лавкрафта: «За стеной сна», «Из глубин мироздания», «Цвет из иных миров», «Хребты Безумия», «Шепчущий во тьме», «За гранью времён», «Врата серебряного ключа», «Вызов извне», «В стенах Эрикса», «Окно в мансарде», «Пришелец из космоса» и «Ночное братство».
Шогготы упоминаются в произведениях: «Тень над Иннсмутом», «Тварь на Пороге», «За гранью времён».
 Старцы появляются в повести «За гранью времён».
Ми-го и фольклорист Уилмарт появляются в повести «Шепчущий во тьме».
В рассказе «Зов Ктулху» описан Ктулху, который спит в затонувшем городе Р’льех.
В «Пнакотических рукописях» сказано, что последователи бесформенного Цатогуа не являются людьми, ак также описаны более аморфные звездные пришельцы.
 Экспедицию организует Фонд Натаниэля Дерби Пикмана.  Ричард Пикман — герой рассказа «Модель для Пикмана», он происходит из колдовских семей Салема.
 Плато Ленг и Неведомый Кадат описаны в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Йог-Сотота появился в романе «Случай Чарльза Декстера Варда».
Говоря о возрасте найденного города, Дайер сравнивает его с Безымянным городом.
В рассказе «Ужас Данвича» описаны существа из Иного мира, которых ненавидят собаки из-за едкого зловония.
В рассказе «Вне времени» описан остров посреди Тихого океана, а также Гатаноа, имеющий щупальца и глаза спрута. 
В повести «Курган» описаны жители Подземного мира, который соединяется через тоннель с поверхностью на Северном полюсе.
Фраза: «безмолвные» — намекает на Загробный мир и похожа на аналогичные названия в рассказе «Безымянный город». 
Фраза: «заснеженная горная цепь стоит, словно, часовой на посту» — похожа на аналогиные в рассказах: «Загадочный дом на туманном утёсе» и «Ужас Данвича».
Фраза: «чья-то волшебная рука придала строениям более законченную форму» — похожа на аналогичные фразы в рассказах «Склеп» и «Праздник».
Фраза «крыша мира» встречается в рассказе «Иные Боги». 
Фраза «космический оттенок» встречается в рассказе «Цвет из иных миров».

«Страна Лавкрафта» 

Циклопические руины вызывают ощущение космической аномалии. Среди призрачных камней города ощущалось чье-то незримое присутствие, а изображение Луны подрагивает и колышется, словно отражение в подернутой рябью воде. Это ужасный город-колосс, поднявшийся из темной пучины глубокой древности; дьявольский город-мираж, доисторический каменный монстр. Город тянулся вдоль Хребтов безумия на сотни миль, так что обозреть его с самолета представлялось невозможным.Город построен по большей части из легкого архейского кварцита, которого больше нигде вокруг не было. Неведомый каменный лабиринт состоял из стен, высотой от 10 до 150 футов, а толщиной – от 5 до 10 футов. Сложены они были из огромных глыб – темных протерозойских сланцев. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на манер сот, и сплетения эти тянулись на огромные расстояния. Постройки поменьше стояли отдельно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные формы, реже встречались сооружения в виде цилиндров, кубов и прямоугольников. Повсюду разбросаны пятиугольные строения, напоминающие современные фортификационные объекты. Строители со знанием дела использовали в архитектуре принцип арки. В период расцвета город украшали купола.

Мосты не уцелели, но на стенах от них остались следы. В домах были большие окна, кое-где закрытых ставнями – видимо они были изготовлены из дерева, но со временем стали окаменелостью и угрожающе зияли пустыми глазницами. Крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и закруглены, но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо наперекор времени и стихиям. 

Через город тянулся широкий “проспект” – он шел к расщелине в горной низине. Это было русло большой реки, которая протекала здесь миллионы лет назад, в третичный период, впадая в бездонную пучину под землей. В бесчисленных подземельях было море, которое подобно Стиксу таилось в земном лоне, не зная солнечных лучей. Эта сумрачная пучина была порождением реки, текущей со стороны зловещих, не имеющих названия, западных гор; у Хребтов Безумия она сворачивала в сторону и текла вдоль гор вплоть до своего впадения в Индийский океан.

Факты 
 Исследователи Антарктиды, о которых упоминается в повести — Шеклтон, Амундсен, Скотт, Бэрд, Моусон, Карстен Борхгревик.
 Что касается деталей обстановки в Антарктике, то художественное описание пейзажей вдохновлено азиатскими картинами Николая Рериха; а подземный мир — картинами Гюстава Доре. 
Повесть популяризовала место Антарктиды в «мифологии древних астронавтов» (палеоконтакт).
Загадочный город Старцев построен по принципам неевклидовой геометрии — так же описан Р'льех в рассказе «Зов Ктулху». 
 Персонажи цитируют поэму Эдгара Аллана По «Улялюм» и вспоминают его «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».
 В повести говорится о загадочных рисунках Кларка Эштона Смита, художнике, писателе и друге Лавкрафта, с которым они вели активную переписку.

Адаптации 

 Дэвид Макинти отметил сходство фильма ужасов 1979 года «Чужой» режиссера Ридли Скотта c повестью «Хребты безумия»: «не в сюжетной линии, а в наводящей ужасной тайне», и назвал его «лучшим фильмом с атмосферой Лавкрафта, когда-либо созданным, будучи не адаптацией Лавкрафта». В 2009 году писатель Дэн О'Бэннон сказал, что на Чужого «влиял тон Лавкрафта и он доказал, что невозможно эффективно адаптировать Лавкрафта без чрезвычайно сильного визуального стиля... для чего нужен кинематографический эквивалент прозы Лавкрафта».
Гильермо дель Торо и сценарист Мэтью Роббинсон написали сценарий по повести Лавкрафта в 2006 году, но у Warner Bros. возникли проблемы с финансированием проекта. В июле 2010 года Джеймс Кэмерон взялся продюсировать экранизацию повести, а режиссером был назначен дель Торо. Адаптацию планировалось снять в 3D, съёмки должны были начаться в середине 2011 года. Однако в марте 2011 года было объявлено, что «Universal Studios отказалась дать зеленый свет проекту из-за того, что дель Торо настаивал на том, чтобы он был выпущен с рейтингом R, а не PG-13». В 2012 году дель Торо заявил: «Из-за сходства с сюжетом фильма «Прометей» Ридли Скотта, проекту, вероятно, грозит «долгая пауза — если не конец». Когда мы начинали подготовку к фильму „Тихоокеанский рубеж“, параллельно начались съёмки „Прометея“. Одно название заставило меня задуматься, особенно учитывая тот факт, что в „Чужом“ было многое от „Хребтов безумия“. Спустя несколько десятилетий, учитывая бюджет и тематику проекта Ридли Скотта, я предположил, что в греческой метафоре названия кроются созидательные аспекты романа Лавкрафта. Считаю, что я прав, и если так, то с большим удовольствием посмотрю новую фантастику от Ридли».
Кайл Андерсон из радио «Нердист» и Оррин Грей из журнала «Странные горизоны» ссылаются на фильм 1982 года «Нечто» режиссера Джона Карпентера, как пример космического ужаса Лавкрафта, указывая на древних, бесчеловечных существ, страх потерять свою человечность и быть съеденным чудовищем, а также многие другие детали.
Печатное издание «Chaosium Games» выпустила настольную игру под названием «Beyond the Mountains of Madness» для своей ролевой серии игр «Call of Cthulhu» в 1999 году. В этой части подробно рассказывается о возвращении экспедиции Старквезера-Мура в Антарктику, чтобы узнать правду об экспедиции на Мискатоник. Книга включает в себя многие аспекты оригинальной истории Лавкрафта, в том числе ссылки на историю По, «Рассказ Артура Гордона Пима», Николая Рериха, Данфорта и Дайера».

 В 2017 году вышел документальный фильм режиссёра Екатерины Ерёменко «Озеро Восток. Хребет безумия», в котором наряду с проникновением к подлёдному озеру Восток освещается история неснятого голливудского фильма.

Комментарии

Примечания 

Романы на английском языке
Произведения Говарда Лавкрафта
Мифы Ктулху
Книги об Антарктиде
Романы 1931 года
Романы ужасов
Фантастические романы на английском языке